Catedral de Santana (Barra do Piraí), no Rio de Janeiro
 Catedral de Sant'Ana (Caicó), no Rio Grande do Norte
 Catedral de Sant'Ana (Ponta Grossa), no Paraná
 Catedral de Sant'Ana (Uruguaiana), no Rio Grande do Sul

Desambiguação